Der Central Coast Mariners FC (auch kurz The Mariners oder The Coast) ist ein professioneller Fußballklub aus Gosford, Australien. Der Verein spielt zurzeit in der A-League, als eine von fünf Mannschaften aus New South Wales. Der Klub wurde 2004 zum Start der A-League neu gegründet und ist das erste Team von der Central Coast, das an einem nationalen Wettbewerb teilnimmt.

In der ersten Saison 2005/06 erreichten die Mariners überraschend das Grand Final der A-League, verloren aber gegen den Sydney FC. In der Saison 2006/07 reichte es dann nur zum sechsten Platz. 2007/08 zogen die Mariners erneut in das Grand Final ein, unterlagen diesmal dort aber den Jets aus dem benachbarten Newcastle mit 0:1. In der Saison 2012/13 erreichte der Verein abermals das Grand Final und gewann durch ein 2:0 gegen die Western Sydney Wanderers erstmals die Australische Meisterschaft.

Die Teamfarben sind dunkelblau und gelb.

Stadion 

Die Mariners spielen im Central Coast Stadium, das derzeit unter dem kommerziellen Namen Bluetongue Stadium firmiert. Das Stadion hat eine Kapazität von 20.119 Zuschauern. Der Besucherrekord bei einem Spiel der Mariners liegt bei 19.238 Zuschauern gegen die Newcastle United Jets in Runde 19 der Saison 2007/08.

Das Stadion ist an der schmalen Südseite offen und gestattet dort Blicke auf eine Meeresbucht.

Trainerchronik

Erfolge 
 Australischer Meister: 2013
 Zweiter der Meisterschaft: 2006, 2008, 2011

Asienpokalbilanz 

Gesamtbilanz: 27 Spiele, 5 Siege, 6 Unentschieden, 16 Niederlagen, 23:48 Tore (Tordifferenz -25)

Siehe auch 
 Liste der Spieler der Central Coast Mariners

Weblinks 

 Offizielle Homepage

Australischer Fußballverein
Sport (Gosford)
Organisation (New South Wales)